Dans l'histoire militaire de la France, il a existé plusieurs armées ayant porté le nom d'Armée du Rhin :
 Armée du Rhin (Louis XIV) : 
 Armée du Rhin (Louis XV) : 
 Armée du Rhin (Révolution française) : une des armées de la République, qui s'illustra de 1791 à 1801 contre l'Europe coalisée ;
 Armée du Rhin (1870) : durant la guerre franco-allemande de 1870, armée commandée par le maréchal Bazaine qui s'est retranchée dans Metz avant de capituler le  ;
 Armée du Rhin (1919) : unité française d'occupation créée en 1919, à la suite du traité de Versailles qui exista jusqu'en 1930 ;
 Armée du Rhin : nom parfois donné à la  française de la Seconde Guerre mondiale, dont le surnom le plus connu est  française - Rhin et Danube

Références

Rhin